

Anno 
 408 o 408 a.C.

Codici 
 408 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nyukasa, nella prefettura di Nagano, in Giappone

Matematica 
 408 – numero